Чемпионат мира по снукеру 1939 () — главный турнир в мире снукера, проводившийся в Thurston's Hall, Лондон (Англия). Победителем турнира стал Джо Дэвис, выигравший в финале у Сиднея Смита со счётом 43:30.

Результаты

Основной турнир

Первый раунд 

Матчи из 31 фрейма

 Фред Дэвис 19:12 Конрэд Стэнбери 

 Том Ньюмен 19:12 Алек Мэнн 

 Сидней Смит 21:10 Сидней Ли 

 Клод Фолкинер 10:21 Уолтер Дональдсон

Квалификация

Первый раунд 

 Уолтер Дональдсон 18:13 Герберт Холт 

H.W.Laws 19:12 Стэнли Ньюмен

Второй раунд 

 Уолтер Дональдсон 18:13 H.W.Laws

Ссылки 

 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1939 год в снукере